Abla Pokou, reine qui fonda le peuple Baoulé en Côte d'Ivoire ;
 Laurent Pokou, footballeur international ivoirien ;
 Pokou, princesse ashanti, film d'animation ivoirien.